David Lyons (1935) amerikai filozófus
 David Lyons (1943) amerikai úszó, olimpikon
 David Lyons (1976) ausztrál színész